Davison Dalziel (1852-1928) : journaliste et patron de presse britannique;
 Gilbert Dalziel (1853-1930) : éditeur britannique;
 John (1822-1869) et Thomas Dalziel (1823-1906) : éditeurs britanniques;
 John McEwan Dalziel (1872-1948) : botaniste britannique;
 Ryan Dalziel (1982- ) : pilote automobile écossais.

Autres 

 Affaire Dalziel : affaire judiciaire;
 Agence Dalziel : agence de presse britannique.